Josef Stecher ist der Name folgender Personen:

* Josef Stecher (Politiker, 1775) (1775–1862), Südtiroler Adjutant von Martin Teimer von Wildau
 Josef Stecher (Politiker, 1930) (1930–1989), Südtiroler Politiker (PCI)